«Девочка с персиками» — картина русского живописца Валентина Серова, написана в 1887 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее.

История картины 

Картина написана в усадьбе Саввы Мамонтова Абрамцево, которую тот приобрёл у дочери писателя Сергея Аксакова в 1870 году. На портрете изображена 11-летняя дочь хозяина усадьбы Вера Мамонтова. Девочка нарисована сидящей за столом; на ней розовая блузка с тёмно-синим бантом; на столе нож, листья и 4 персика.
На картине изображена столовая дома Мамонтовых в усадьбе Абрамцево. В 1871 году Мамонтовы купили персиковые деревья в имениях Артёмово и Жилкино, и эти деревья были посажены в оранжерее Мамонтовых. За деревьями ухаживал специально нанятый садовник из Артёмова. Изображённый за правым плечом девочки деревянный гренадер был куплен Мамонтовыми в Троице-Сергиевой лавре в 1884 году, фигурку раскрасил сам Серов.

Впервые Серов попал в Абрамцево в 1875 году, его привезла туда его мать, которая была композитором. В августе 1887 года 11-летняя Вера Мамонтова вбежала в дом и, взяв персик, присела за стол. Валентин Серов, который часто гостил в имении Абрамцево, предложил девочке позировать. Вера позировала 22-летнему Серову каждый день почти два месяца. Серов подарил картину Елизавете Мамонтовой, матери Веры, и картина долгое время висела в комнате. Теперь в Абрамцеве висит копия, а оригинал экспонируется в Третьяковской галерее.

Валентин Серов так отзывался о работе над этой картиной:

Всё, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил её, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, — вот как у старых мастеров.

За картину «Девочка с персиками» Валентин Серов был в 1888 году награждён премией Московского общества любителей художеств.

Справа внизу подпись: Сѣровъ 87. Произведение записано в инвентарной книге Государственной Третьяковской галереи под номером 13011. Приобретена в 1929 году у А. С. Мамонтовой.

Искусствоведы Русского музея считают, что продолжает традицию детских образов в русской живописи, частью которой является Вера Мамонтова на картине «Девочка с персиками» Валентина Серова, картина Николая Фешина «Портрет Вари Адоратской» (1914), передающая «счастливую беззаботность детства». Советский искусствовед Ида Гофман, сравнивая «Девочку с персиками» и картину Александра Головина «Девочка и фарфор» («Фрося»), отмечала, что в картине Головина нет радостного ощущения жизни, которое характерно для картины Валентина Серова. Мир дорогих и красивых предметов, которые окружают героиню «Девочки и фарфора», не приносит ей радости, напротив он её подавляет, во взгляде присутствуют испуг и «тревожный вопрос». Кандидат педагогических наук Любовь Ворошнина предлагает в практическом пособии для академического бакалавриата использовать картину «Девочка с персиками» и другую картину Серова «Мика Морозов» на занятии по развитию речи дошкольников.
Картины, которые искусствоведы соотносят с «Девочкой с персиками»

Модель 
Изображённая на картине Вера Мамонтова (20 октября 1875 — 27 декабря 1907) — дочь Саввы и Елизаветы Мамонтовых.

В 1896 году (когда Вере шёл 21 год) Виктор Васнецов написал ещё один её портрет — «Девушка с кленовой веткой».

В ноябре 1903 года в Москве вышла замуж за Александра Самарина. После свадебного путешествия в Италию молодые поселились в своём доме в городе Богородске. В браке родились трое детей:
 сын Юрий (1904—1965) — филолог, подозревался в сотрудничестве с ОГПУ во времена репрессий. Этот факт в значительной мере подтверждается в автобиографической книге Алексея Арцыбушева «Милосердия двери»;
 дочь Елизавета, в замужестве Чернышёва (1905—1985) — автор мемуаров.
 сын Сергей (1907—1913).

В конце декабря 1907 года в возрасте 32 лет заболела пневмонией и вскоре умерла. Похоронена в Абрамцеве около церкви Спаса Нерукотворного.

Фото Веры Мамонтовой и портреты с ней.

Примечания

Литература 
 
 Зеленский С. . // Вокруг света. — 12.08.2014.
 Митрофанова Е. Н. Вера Саввишна Мамонтова — «Девочка с персиками» // Отчизна. — 2002. — № 1. — С. 31—33.
 Митрофанова Е. Н. История продажи и покупки портрета Веры Саввишны Мамонтовой, написанного В. А. Серовым // Отчизна. — 2002. — № 1. — С. 34—35.
 Орлова Л. Три поколения фабрикантов Сапожниковых // Подмосковный летописец. — 2008. — № 4(12). — С. 74—81.
 Чернышев С. Девочка с персиками. Кто она? // Третьяковская галерея : журнал. — 2015. — № 3(48).

Ссылки 
 «Девочка с персиками» на сайте «Моя Третьяковка»
 

Портреты Валентина Серова
Детские портреты XIX века
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Персики